Sucre kan syfta på:

 Antonio José de Sucre (1795–1830), republiken Bolivias förste president, en av Simón Bolívars medhjälpare
 Sucre (valuta) – en tidigare valuta i Ecuador –2000
 SUCRE – en valuta för samarbetsorganisationen ALBA Sistema Unitario de Compensación Regional, se Sucre (valuta)

Geografi
:

Bolivia 

 Sucre, Bolivia, huvudstaden, Chuquisaca, 
 Sucre (flygplats), tidigare flygplats,

Colombia 

 Sucre (departement), 
 Sucre (kommun i Colombia, Sucre, lat 8,83, long -74,75), 
 Sucre (ort i Colombia, Sucre, lat 8,81, long -74,72), 
 Sucre (kommun i Colombia, Santander, lat 5,97, long -73,97), 
 Sucre (ort i Colombia, Santander, lat 5,92, long -73,79), 
 Sucre (kommun i Colombia, Cauca, lat 2,06, long -76,91), 
 Sucre (ort i Colombia, Cauca, lat 2,04, long -76,92),

Ecuador 

 Sucre, Ecuador, ort, 
 Bahía de Caráquez (ort), Manabí,

Venezuela 

 Sucre (delstat), 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar